Gustavsfors kan syfta på:

 Gustavsfors – en småort i Bengtsfors kommun
 Gustavsfors bruk –  ett tidigare svenskt företag, ursprungligen järnbruk, senare pappersbruk i Gustavsfors, Bengtsfors kommun
 Gustavsfors, Hagfors kommun – en småort i Hagfors kommun
 Gustavsfors, Älmhults kommun – ett gammalt före detta lumppappersbruk i Pjätteryds socken, Älmhults kommun